Onomàstica:
Gustav Fabergé
Peter Carl Fabergé, joier
 Art:Ous de Fabergé, els treballs més famosos de Peter Carl Febergé.